Michigan Universiteit kan refereren aan:
Universiteit van Michigan
Michigan State University